Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Italien nahm zum zehnten Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 

Italien wurde für die Qualifikation in Gruppe 6 gelost und traf dabei auf die Schweiz, Tschechien, Nordirland und erstmals auf Georgien. Die Italienerinnen verloren nur beide Spiele und damit erstmals in Wettbewerbsspielen gegen die Schweiz, die sich als Gruppensieger ohne Punktverlust erstmals für die Endrunde qualifizieren konnte. Alle anderen Spiele wurden gewonnen und als drittbeste Gruppenzweite qualifizierten sie sich direkt für die Endrunde. Beste italienische Torschützin in der Qualifikation war Cristiana Girelli mit sechs Toren.

Tabelle

Kader 

Für ein Trainingslager vom 14. bis 17. Mai zur Vorbereitung auf die EM wurden von Nationaltrainer Antonio Cabrini folgende Spielerinnen nomniniert: Aufgrund von Verletzungen konnten Manuela Giugliano, Lisa Boattin und Barbara Bonansea nicht teilnehmen und wurden durch Linda Cimini Tucceri und Tatiana Bonetti ersetzt.

Der endgültige Kader wurde am 5. Juli benannt. Statt der zunächst nominierten Torhüterin Francesca Durante wurden Laura Giuliani und Chiara Marchitelli berücksichtigt. In der Abwehr wurde auf Giorgia Spinelli verzichtet. Für das Mittelfeld wurden Barbara Bonansea, Laura Fusetti, Manuela Giugliano und Sandy Iannella statt Tatiana Bonetti nominiert. Dafür wurde im Angriff auf Valentina Giacinti verzichtet.

Vorbereitung 
Im Dezember nahm Italien erstmals am Vier-Nationen-Turnier in Brasilien teil, wo neben Gastgeber Brasilien (1:3 und 3:5) noch Russland (3:0) und Costa Rica (3:0) die Gegner waren. Im März 2017 nahm Italien dann am traditionellen Zypern-Cup teil, wo die Mannschaft in den Gruppenspielen auf die EM-Teilnehmer Belgien (1:4, erste Niederlage gegen Belgien) und die Schweiz (0:6, eine der beiden höchsten Niederlagen) sowie erstmals auf Nordkorea (0:3) und im Spiel um Platz 11 auf Tschechien (6:2) traf. Am 7. April spielten die Italienerinnen 1:1 gegen England (in Stoke-on-Trent.

Quartier während der Endrunde war das Hilton in Rotterdam.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Italien Topf 3 zugeordnet.
Italien wurde in Gruppe B gelost und traf im ersten Spiel der einzigen Gruppe ohne EM-Neuling auf Russland, dann auf Olympiasieger Deutschland sowie auf Schweden. Gegen Schweden gab es zuvor in 21 Spielen zwei Siege, vier Remis und 15 Niederlagen. Zuletzt trafen beide am 16. Juli 2013 in der letzten EM-Vorrunde aufeinander und Italien verlor mit 1:3 gegen die Gastgeberinnen. Den letzten Sieg gegen Schweden gab es am 26. Juni 2004 in der Qualifikation für die EM 2005 als die Schwedinnen bereits qualifiziert waren. Auch gegen Deutschland ist die Bilanz negativ: in zuvor 26 Spielen gab es vier Siege, acht Remis und 14 Niederlagen. Das letzte Spiel zwischen beiden war das EM-Viertelfinale der letzten EM, das Italien mit 0:1 verlor. Den letzten Sieg gegen Deutschland gab es am 14. März 2007 beim Spiel um Platz 7 des Algarve-Cup 2007 und war das letzte Länderspiel der jetzigen deutschen Bundestrainerin Steffi Jones. Gegen Russland war die Bilanz dagegen positiv: in sieben Spielen vor der Auslosung gab es vier Siege (die letzten vier Spiele, die alle 2:0 endeten) und drei Niederlagen. Beide trafen auch beim Vier-Nationen-Turnier im Dezember in Brasilien im ersten Spiel aufeinander und Italien gewann mit 3:0. Dies konnte Italien aber nicht fortsetzen und verlor zum Auftakt gegen die Russinnen mit 1:2, die damit erstmals ein EM-Spiel gewannen und die Bilanz gegen Italien ausglichen. Auch gegen Deutschland wurde im zweiten Spiel verloren, so dass schon vor dem dritten Spiel keine Chance mehr bestand die K.-o.-Runde zu erreichen. Immerhin gelang mit dem 3:2 gegen Schweden noch ein versöhnlicher Abschied und der erste Sieg bei einer EM gegen Schweden. Mit dem Aus bei der Endrunde endete die Amtszeit von Nationaltrainer Antonio Cabrini, Nachfolgerin wurde Milena Bertolini. Zudem beendete Kapitänin Melania Gabbiadini ihre internationale Karriere.

Einzelnachweise 

Italien
2017 Frauen